GrANT – rosyjski bezzałogowy statek powietrzny,
 Grant  – wieś w Słowenii, w gminie Tolmin.

Osoby o nazwisku Grant:
 Awram Grant – izraelski trener Chelsea F.C.
 Cary Grant – brytyjsko-amerykański aktor filmowy
 Hugh Grant – brytyjski aktor
 Ulysses Grant – amerykański generał, uczestnik wojny secesyjnej, prezydent USA
 Michael Grant – amerykański bokser
 Michael Grant – brytyjski filolog klasyczny
 Michael Grant – amerykański pisarz
 Ted Grant – ideolog trockizmu
Miejscowości w USA:
 Grant – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Marshall
 Grant – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Montgomery
 Grant – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Grant – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
 Grant – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Perkins
 Grant – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Choctaw
 Grant – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Grant – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Grant – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Grant – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 Grant – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
 Grant – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
Gminy w USA:
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Benton
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Newton
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adams
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ida
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Montgomery
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winnebago
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Crawford
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Douglas
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Neosho
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osage
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Riley
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sherman
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Grand Traverse
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Iosco
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Keweenaw
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Caldwell
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clark
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dade
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dallas
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie DeKalb
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Putnam
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stone
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Webster
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Franklin
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Kearney
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Grant (ang. Grant Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
 Grant (ang. Grant Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Grant (ang. Grant Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Grant (ang. Grant Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Grant (ang. Grant Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 Grant (ang. Grant Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
 Grant (ang. Grant Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) – w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) – w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) – w stanie Oregon
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) – w stanie Waszyngton
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) – w stanie Wirginia Zachodnia
 hrabstwo Grant (ang. Grant County) – w stanie Wisconsin
Parafie w USA:
 parafia Grant (ang. Grant Parish) – w stanie Luizjana